Encantado steht für:

 Encantado (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Encantado (Rio Grande do Sul), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul